

Patronyme 

 Jean Bouillet (1690-1777), médecin français ;
 Jean-Henri-Nicolas Bouillet (1729-1790), fils de Jean, médecin français ;
 Marie-Nicolas Bouillet (1798-1864), écrivain et historien français, connu en particulier pour son Dictionnaire universel d'histoire et de géographie ;
 Jean-Baptiste Bouillet (1799-1878), géologue, banquier, ethnographe français et conservateur de musée français ;
 Auguste Bouillet (1852-1904), prêtre, historien d'art français ;
 Claude Bouillet (1944-), arbitre de football français ;
 Sébastien Bouillet (v. 1976-), chocolatier français.

Autres 

 Bouillet, cépage noir français.